Sezon (1994/1995) był 92. sezonem Nemzeti Bajnokság I - najwyższej klasy rozgrywkowej na Węgrzech w piłce nożnej. Liga liczyła 16 drużyn. 2 ostatnie zespoły spadły do drugiej ligi, a zespoły z miejsc 13-14 zagrały w barażach o utrzymanie. Tytułu nie obroniła drużyna Vác FC Samsung. Nowym mistrzem Węgier został zespół Ferencvárosi TC. Tytuł króla strzelców zdobył Sándor Preisinger, który w barwach klubu Zalaegerszegi TE strzelił 21 goli.

Tabela końcowa

Baraże o NB I 
 Salgótarjáni BTC - Parmalat FC 0-1, 1-2 → Parmalat FC utrzymał się w pierwszej lidze.
 Vác FC Samsung - BKV Előre SC 4-0, 1-1 → Vác FC Samsung utrzymał się w pierwszej lidze.

Linki zewnętrzne 
 Węgry - tabela końcowa (RSSSF)

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich na Węgrzech
1994 w piłce nożnej
1995 w piłce nożnej